Cet article relate le parcours de lÉquipe de Croatie masculine de handball au Championnat du monde 2015, organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  de la Croatie aux Championnats du monde.

Première du Groupe B, la Croatie est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle s'impose alors d'un petit but face au Brésil 26-25 avant d'être éliminée par la Pologne 22 à 24 en quart de finale

Qualification 
Quatrième du Championnat d'Europe 2014, la Croatie bénéficie de la qualification de l'Espagne en tant que champion du monde en titre pour obtenir la  qualificative à l'issue de cet Euro.

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition

Absents 
Parmi les joueurs absents, Denis Buntić et Drago Vuković n'ont plus été sélectionnés depuis l’Euro 2014, tandis que Blaženko Lacković s'est blessé avec le RK Vardar Skopje. Quant au gardien de but de Montpellier Venio Losert, il a dû renoncer en raison d'une thrombose vasculaire au bras gauche.

Par ailleurs, Josip Valčić (RK Zagreb), Lovro Šprem (RK Zagreb) et Jerko Matulić (Chambéry Savoie Handball) n'ont pas été sélectionnés par Slavko Goluza.

Enfin, on peut noter que le frère d'Igor Karačić, Ivan Karačić, évolue quant à lui pour la Bosnie-Herzégovine qui est dans le même groupe que la Croatie .

Résultats

Phase de groupe (Groupe B) 

 Feuille de match handball 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match handball 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match handball 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match handball 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match handball 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Huitièmes de finale 

 Feuille de match handball

Quarts de finale 

 dont un pour Michael Biegler, entraîneur de la Pologne.

 Feuille de match handball

Matchs de classement 5 à 8 

 dont un pour Dagur Sigurðsson, entraîneur de l'Allemagne.

 Feuille de match handball 

 Feuille de match handball

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe de Croatie masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

monde 2015
Croatie
Sport en Croatie en 2015